Glaubenskirche ist der Name folgender Kirchengebäude:

 Glaubenskirche (Berlin-Lichtenberg)
 Glaubenskirche (Berlin-Tempelhof)
 Glaubenskirche (Sankt Johann am Tauern)
 Glaubenskirche (Wien)